Lista wycofanych imion huraganów – od czasu ustanowienia zasad nazewnictwa huraganów:

Ocean Atlantycki, Morze Karaibskie i Zatoka Meksykańska

Wschodni Pacyfik

Środkowy Pacyfik

Zobacz też 
 Listy nazw cyklonów tropikalnych
 Cyklon tropikalny
 Huragan
 Tajfun

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory – Hurricane Research Division – FAQ B1) How are tropical cyclones named?
 
 National Weather Service – National Hurricane Center – Worldwide Tropical Cyclone Names
 Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory – Hurricane Research Division – Frequently Asked Questions

 
Cyklon tropikalny